Борис Косенко:
 Косенко, Борис Григорьевич (1936—2003) — украинский политик, бывший глава Тернопольской облгосадминистрации.
 Косенко, Борис Степанович (1939—2000) — инженер СЦБ метрополитена. Ведущий разработчик системы автоматического управления составом метропоезда (АРС).